|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Auckland (officieel ASB Classic) van 2005 vond plaats van 3 tot en met 8 januari 2005 in de Nieuw-Zeelandse stad Auckland. Het was de twintigste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

De Sloveense Katarina Srebotnik zegevierde zowel in het enkel- als in het dubbelspel. De Japanse Shinobu Asagoe was finaliste in zowel enkel- als dubbelspel (verliezend in het enkelspel, winnend in het dubbelspel).

Toernooisamenvatting 
Enkelspel – Titelverdedigster Eléni Daniilídou was als derde geplaatst – zij verloor haar openings­partij. Het eerste reekshoofd, Amy Frazier, bereikte de halve finale – daarin verloor zij van Shinobu Asagoe, die in de twee voorafgaande ronden had geprofiteerd van opgave van de tegenstandsters. De ongeplaatste Katarina Srebotnik won het toernooi. Zij versloeg in de finale haar dubbelspelpartner, de als vierde geplaatste Shinobu Asagoe, in drie sets. Srebotnik wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Auckland op haar naam te schrijven. Het was haar derde WTA-titel.

Dubbelspel – Titelhoudsters Mervana Jugić-Salkić en Jelena Kostanić waren hun titel niet komen verdedigen. Het als eerste geplaatste duo Shinobu Asagoe en Katarina Srebotnik won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Leanne Baker en Francesca Lubiani, dat met een wildcard tot het toernooi was toegelaten, in twee sets. Het was hun tweede gezamenlijke titel. De Japanse Asagoe had daarnaast al vier dubbelspeltitels met andere partners; de Sloveense Srebotnik zes.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Auckland 2005
Auckland